Чески-Крумлов:

 Чески-Крумлов — город Южночешского края Чехии. 
 Чески-Крумлов — один из 7 районов Южночешского края Чешской Республики.